Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2015 war die 24. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 3. bis 13. Juni 2015 im Top Hotel in Prag in Tschechien statt. Europameister wurde der Engländer Michael Wild durch einen 7:4-Sieg im Finale gegen den Waliser Jamie Rhys Clarke. Wild erhielt somit einen Startplatz für die Main-Tour-Saisons 2015/16 und 2016/17.

Modus 
Die 104 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen mit jeweils sechs beziehungsweise sieben Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier bestplatzierten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der der Europameister im K.-o.-System ermittelt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Einzelnachweise 

2015
Europameisterschaft
Billardturnier in Prag